CACTIN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 758 амінокислот, а молекулярна маса — 88 702.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як імунітет, вроджений імунітет, процесинг мРНК, сплайсинг мРНК, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки